Якобссон — шведская фамилия:

 Якобссон, Андреас (род. 1972) — шведский футболист.
 Якобссон, Вальтер (1882—1957) — финский фигурист, олимпийский чемпион 1920 года и трёхкратный чемпион мира в парном катании с Людовикой Якобссон-Эйлерс.
 Якобссон, Гуннар (1918—2001) — шведский славист, основатель кафедры славистики в Гётеборгском университете.
 Якобссон, Людовика (1884—1968) — немецкая, а позже финская фигуристка, олимпийская чемпионка 1920 года в парном катании с Вальтером Якобссоном.
 Якобссон, Свен (1914—1983) — шведский футболист, полузащитник.
 Якобссон, София (род. 1990) — шведская футболистка, нападающая.
 Якобссон, Улла (1929—1982) — шведская киноактриса.

См. также 
 Якобсон